

Codici 
 MKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Cavenagh (Australia)
 mkv – codice ISO 639-3 della lingua mafea

Informatica 
 MKV – formato contenitore ed estensione di Matroska